Мара́ш
 Мараш (Болгария) — село в Болгарии.
 Мараш (Турция) — до 1973 года название города на юго-востоке современной Турции, в древности город носил название Цезария Германикея, в настоящее время называется Кахраманмараш.
 Мараш (феод) — один из феодов Графства Эдесса в 1-й половине XII века с центром в г. Мараш.
 Мараш, Яков Наумович (1917—1990) — белорусский советский историк, краевед, педагог.